Gorczyce ist ein polnischer Ortsname:
 Gorczyce (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1909 Gortzitzen, 1909 bis 1945 Gartenberg, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Gorczyce (Prostki), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1928 Gorczitzen, 1928 bis 1945 Deumenrode, Kreis Lyck, Ostpreußen